Copa Libertadores 2010 var 2010 års upplaga av Copa Libertadores. Upplagan innehöll det största antalet deltagande lag dittills - 40 lag deltog under turneringen. Argentina och Brasilien hade 5 platser var, men på grund av att de regerande mästarna, Estudiantes, var från Argentina fick de ytterligare en plats. Dessutom hade även Mexiko 5 deltagare - 3 ordinarie samt två ytterligare inbjudna. De två inbjudna var Guadalajara och San Luis, som blev inbjudna att deltaga direkt i åttondelsfinalerna eftersom de var tvungna att dra sig ur Copa Libertadores 2009 just i åttondelsfinalerna på grund av svininfluensan. De övriga medlemsländerna i CONMEBOL fick 3 platser vardera.

Till slut vann Internacional från Brasilien, efter att ha vunnit mot Guadalajara med 5-3 totalt i finalerna.

Första omgången

Andra omgången 

Varje gruppvinnare samt de sex bästa tvåorna gick vidare till slutspelet.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

Fotnoter

2010
Fotbollssäsongen 2010
2010 i Sydamerika